David Maine est :
 le nom de l'écrivain américain David Maine, né en 1963.
 l'un des pseudonymes de l'écrivain français plus connu sous le pseudonyme de Pierre Barbet (de son vrai nom Claude Avice), né en 1925.